Basílica de la Nativitat, a Betlem.

 Església de la Nativitat de la Mare de Déu, a Sagunt.
 Església de la Nativitat de la Verge Maria, a Passanant i Belltall.
 Església de la Nativitat, a Vilafermosa.
 Església de la Nativitat de Nostra Senyora, a la Llosa de Ranes.
 Església de la Nativitat de la Verge Maria, a Praga.
 Església de la Nativitat, a Almassora.
 Mare de Déu de la Nativitat, a la Morera de Montsant.

 Església parroquial de la Nativitat:
 Església parroquial de la Nativitat, a Albaida.
 Església parroquial de la Nativitat, a Alcalalí.
 Església parroquial de la Nativitat, a Lludient.
 Església parroquial de la Nativitat de Maria, a Montoliu de Lleida.

 La Nativitat de Maria:
 La Nativitat de Maria, a la Bisbal de Falset.
 La Nativitat de Maria, a Cabacés.
 La Nativitat de Maria, a Capçanes.

 La Nativitat de la Mare de Déu:
 La Nativitat de la Mare de Déu, a Sossís.
 Nativitat de la Mare de Déu, a Juncosa.
 Nativitat de la Mare de Déu de Larén, a Senterada.
 Mare de Déu de la Nativitat dels Masos, a Llonat.

 Catedral de la Nativitat:
 Catedral de la Nativitat, a Bethlehem.
 Catedral de la Nativitat, al Caire.
 Catedral de la Nativitat, a Chișinău.
 Catedral de la Nativitat, a Riga.
 Catedral de la Nativitat, a Tiraspol.
 Catedral de la Nativitat, a Súzdal.

 Vegeu també 
 Nativitat de Jesús Nativitat de Maria'''